Сиговская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Митюковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Митюковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вожеги — 71 км, до центра муниципального образования Сосновицы — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Гридинская, Галунинская, Быковская.

По переписи 2002 года население — 45 человек (24 мужчины, 21 женщина). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Сиговская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района